Lockheed Orion steht für:
 Lockheed Model 9 Orion
 Lockheed P-3 Orion